Cífer szlovákiai település
Ciffer nyomdaipari szakkifejezés